Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1967-1968
 Eerste klasse 1967-68 (basketbal België)
 Eerste klasse 1967-68 (voetbal België)